La route départementale 67, ou RD 67, ou D 67, est située :
 dans le département de l'Allier, elle relie Creuzier-le-Neuf à Saint-Rémy-en-Rollat
 dans les départements de la Haute-Marne, de la Haute-Saône et du Doubs, elle relie Longeau-Percey à Saint-Gorgon-Main, reprenant l'ancienne RN 67, déclassée en 1972.

Le mercredi , la commission départementale de la sécurité routière de Haute-Marne, émet un avis favorable pour l'augmentation de la limitation de vitesse à  sur la route départementale 67 de Haute-Marne moins accidentogène grâce à de meilleurs infrastructures, une moindre fréquentation.

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Doubs
 Routes de l'Hérault
 Routes de la Haute-Marne
 Routes de la Haute-Saône

067